Гроф (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гроф, Андраш Иштван (более известен как Эндрю Стивен Гроув; 1936—2016) — основатель корпорации Intel. 
 Гроф, Станислав (род. 1931) — американский психолог и психиатр чешского происхождения, доктор философии по медицине.
 Гроф, Эдён (1915—1997) — венгерский пловец, призёр Олимпийских игр и чемпион Европы.

Вооружение
 Grof (Гроф) - сокращённое название германского тяжёлого огнемёта Grossflammenwerfer